Il singolare del torneo di tennis RBC Bank Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Asia Muhammad che ha battuto in finale Chalena Scholl 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Samantha Crawford (semifinali)
 Adriana Pérez (semifinali)
 Petra Rampre (primo turno)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (primo turno)

 Allie Will (secondo turno)
 Al'ona Sotnikova (quarti di finale)
 Mayo Hibi (quarti di finale)
 Ashley Weinhold (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

RBC Bank Women's Challenger 2013